Kirin Cup 1988 – jedenasta edycja turnieju Kirin Cup. Odbyła się w Japonii, od 29 maja do 7 czerwca 1988 roku. Do uczestnictwa, oprócz gospodarzy, zaproszono zespół Chin, CR Flamengo i Bayer 04 Leverkusen.

Mecze grupowe

Tabela 

|}

Finał

Zwycięzca

Bibliografia 
 Kirin Cup 1988 w serwisie rsssf.com 

1988 w piłce nożnej
Kirin Cup
Zawody sportowe w Kagoshimie
Zawody sportowe w Kioto
Zawody sportowe w Nagoi
Zawody sportowe w Takamatsu
Zawody sportowe w Tokio
1988 w Japonii